

Sigle 
 Bio Crude Oil – biocombustibile
 Business Communication Optimization – obiettivo del semiomarketing
 Baseball Confederation of Oceania – l'organo che governa il baseball in Oceania

Codici 
 BCO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jinka (Etiopia)